Laneret, ou Lanneret, peut faire référence à :
 le laneret, mâle du Faucon lanier () ;
 le , lac canadien ;
 Pierre Lanneret (1921-1993), résistant et militant conseilliste français.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français